The Finest Hours – documentario del 1964 diretto da Peter Baylis
L'ultima tempesta (The Finest Hours) – film del 2016 diretto da Craig Gillespie